De Serie A 1955/56 was het 53ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 25ste seizoen van de Serie A. Fiorentina werd kampioen, voor het eerst in de clubgeschiedenis.

Eindstand

Uitslagen

Kampioen

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1955/56